El término Biguá puede referirse a:

 Club Biguá, club polideportivo uruguayo.
 Phalacrocorax brasilianus (anteriormente Phalacrocorax olivaceus), un ave pelecaniforme.
 Biguá R. C., club de rugby argentino, marplatense.